Fridrich Vilém II. Sasko-Altenburský (12. února 1603, Výmar – 22. dubna 1669, Altenburg) byl sasko-altenburský vévoda.

Život 
Narodil se jako nejmladší syn sasko-výmarského vévody Fridricha Viléma I. a jeho druhé manželky Anny Marie Falcko-Neuburské. Přišel na svět sedm měsíců po smrti svého otce, který zemřel 7. července 1602.

Krátce po svém narozením zdědil spolu se staršími bratry Sasko-Altenbursko, jehož byli spoluvládci pod opatrovnictvím saských kurfiřtů Kristiána II. a Jana Jiřího I. V roce 1618 dosáhl nejstarší bratr Jan Filip a převzal vládu ve vévodství i poručnictví nad sourozenci.

Na konci roku 1632 už byl ze všech bratrů Fridricha Viléma naživu jen Jan Filip, a tak začali bratři vládnout společně; ve skutečnosti byl ale jediným vládcem Sasko-altenburského vévodství Jan Filip. Fridrich Vilém byl až do konce života svého bratra pouze nominálním vládcem. Jan Filip v roce 1639 zemřel a Fridrich Vilém začal samostatně vládnout.

18. září 1638 se na hradě Altenburg pětatřicetiletý Fridrich Vilém oženil s o třináct let mladší Žofií Alžbětou, jedinou dcerou Kristiána Viléma Braniborského. Žofie zemřela v roce 1650 po dvanácti letech bezdětného manželství.

11. října 1652 se devětačtyřicetiletý vdovec v Drážďanch podruhé oženil s pětatřicetiletou Magdalénou Sibylou, vdovou po dánském korunním princi a nejmladší dcerou svého bývalého regenta Jana Jiřího I. Saského. S ní měl vévoda tři děti:

 1. Kristián Sasko-Altenburský (27. 2. 1654 Altenburg – 5. 6. 1663 tamtéž)
 2. Johana Magdaléna Sasko-Altenburská (14. 1. 1656 Altenburg – 22. 1. 1686 Weißenfels)
 ⚭ 1671 Jan Adolf I. Sasko-Weissenfelský (2. 11. 1649 Halle – 24. 5. 1697 Weißenfels), vévoda sasko-weissenfelsko-querfurtský od roku 1680 až do své smrti
 3. Fridrich Vilém III. Sasko-Altenburský (12. 7. 1657 – 14. 4. 1672)

V roce 1660 Fridrich Vilém získal města Themar a Meiningen. V roce 1664 postavil v Hummelshainu lovecké sídlo a v roce 1665 postavil pro svou manželku Magdalénu Sibylu zvláště krásné vdovské sídlo zvané "Magdalenenstift".

Fridrich Vilém II. zemřel 22. dubna 1669 v Altenburgu ve věku 66 let. Jeho nástupcem se stal jeho jediný přeživší syn Fridrich Vilém III.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. února
Narození v roce 1603
Narození ve Výmaru
Úmrtí 22. dubna
Úmrtí v roce 1669
Úmrtí v Altenburgu
Wettinové
Sasko-altenburští vévodové